A Red Hot Romance é um filme de comédia dos Estados Unidos de 1913, dirigido por Mack Sennett, estrelado por Mabel Normand, Fred Mace e Ford Sterling.

Elenco 
 Mabel Normand ... Señorita
 Fred Mace ... Gomez
 Ford Sterling ... Antone

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1913
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes mudos
Filmes em preto e branco